Darninae  — подсемейство равнокрылых насекомых из семейства горбаток (Membracidae).
Неотропика и Неарктика. Встречаются от США и Мексики до юга Южной Америки. Пронотум выпуклый с различными выступами на спинной стороне; задний выступ покрывает скутеллюм и частично скрывают передние крылья в состоянии покоя. Бёдра передних и средних пар ног иногда (Darnini) с продольным рядом капюшоновидных (cucullate) вентральных сет; голени простые, не листовидные. Задняя пара ног иногда с выступами у тазиков и вертлугов (Cymbomorpha) или с шипиками на вертлугах (Procrytini). Передние крылья с жилками 1 r-m и 2 m-cu
.

Систематика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 incertae sedis

Примечания

Литература 
 McKamey, S. H. 1998. Taxonomic Catalogue of the Membracoidea (exclusive of leafhoppers): Second Supplement to Fascicle 1 Membracidae of the General Catalogue of the Hemiptera. — Mem. Amer. Entomol. Inst. 60: 1-377.
 Metcalf, Z. P.; Wade, V. 1963. A Bibliography of the Membracoidea and Fossil Homoptera (Homoptera: Auchenorhyncha). — North Carolina State [University], Raleigh. iv + 200 pp.
 Metcalf, Z. P.; Wade, V. 1965. General Catalogue of the Homoptera. A Supplement to Fascicle I Membracidae of the General Catalogue of Hemiptera. Membracoidea. In Two Sections. — North Carolina State University, Raleigh. 1552 pp.

Ссылки 
 
Горбатки (полужесткокрылые)
Подсемейства насекомых